Die Unicredit Czech Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 8. Juni 2013 in Prostějov stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Miloslav Mečíř junior
 Ivo Minář
 Jaroslav Pospíšil
 Mateusz Kowalczyk

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Michal Konečný

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Prostějov